Кёрдюгеннях — топоним в России якутского происхождения.

 Кёрдюгеннях — озеро, в левобережье реки Туйма, Республика Саха (Якутия), координаты 62°17’с. ш. 131°49’в. д..
 Кёрдюгеннях — урочище, на левом берегу реки Тамма, Республика Саха (Якутия), координаты 61°29’с. ш. 130°07’в. д..
 Кёрдюгеннях — урочище, в левобережье реки Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 61°51’с. ш. 129°10’в. д..

Примечания